Ирина Краева: Краева, Ирина (род. 1966) — детский писатель
 Краева, Ирина Аркадьевна — ректор МГЛУ.